Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Claudio Mezzadri che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (semifinali)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)

 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Ulf Stenlund (semifinali)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1987